El corriol de l'illa del Nord (Charadrius aquilonius) és una espècie d'ocell de la família dels caràdrids (Charadriidae) que habita platges i estuaris de l'illa del Nord de Nova Zelanda.

Illa Del Nord